Weening ist der Familienname folgender Personen:

 Heleen Weening (* 1976), niederländische Politikerin
 Pieter Weening (* 1981), niederländischer Radrennfahrer
 Wayne Weening (* 1965), australischer Dartspieler

Siehe auch:
 Wening